Das Wort Feldmesser bezeichnet

eine Person, die Land vermisst und die heute als Geodät bezeichnet wird
ein Messer, das meistens beim Militär benutzt wird; siehe Feldmesser (Messer)